Papeško ime je vladarsko ime, ki si ga papeži izbirajo od 6. stoletja. Do sedaj so si papeži nosili 81 različnih imen, med njimi največkrat ime Janez (21-krat). V povprečju se papeško ime ponovi 3,3-krat. Papežev je bilo vseh skupaj do sedaj 264. Papež Benedikt IX. je bil v svoji karieri trikrat izvoljen za papeža, tako da je število vseh pontifikatov pravzaprav 266.

Seznam imen po pogostosti

Viri 

 A. J. O'Brien, The Popes: Twenty Centuries of History, Libreria Editrice Vaticana, 2002.
 Metod Benedik, Papeži: Od Petra do Janeza Pavla II., Mihelač, 1996.

Glej tudi 

 Seznam papežev
 Seznam papežev (grafični prikaz)

 
Seznami papežev